Первый дивизион 1975 () — 62-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1975 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1975 на сайте rsssf.com 

1975
Дания
1975 год в Дании